Леонард Сидни Вулф (; 25 ноября 1880, Лондон — 14 августа 1969, ) — английский политический теоретик, писатель, издатель и государственный служащий, муж писательницы Вирджинии Вулф.

Начало жизни 
Леонард Вулф родился в Лондоне и был третьим из десяти детей Соломона Риза Сидни, еврейского барристера и королевского адвоката, и Марии (в девичестве де Йонг) Вулфов. После смерти отца в 1892 году Вулф был отправлен в школу Arlington House School возле Брайтона, Суссекс.

C 1892 по 1899 годы он посещал школу Святого Павла в Лондоне, а в 1899 году выиграл стипендию в Тринити-колледже Кембриджского университета, где стал членом закрытого интеллектуального общества «Кембриджские апостолы». В это общество также входили Литтон Стрейчи, Джон Мейнард Кейнс, Джордж Эдвард Мур, Эдвард Морган Форстер, Бертран Рассел. Тоби Стивен, брат Вирджинии Стивен, был дружен с «апостолами», хотя сам и не входил в их число. В 1902 году Вулф получил степень бакалавра искусств, но остался в университете на пятый год, чтобы сдать экзамен на право работать на государственной службе.

В октябре 1904 года Вулф переехал на Шри-Ланку для работы в Государственной службе Цейлона в Джафне, а затем в Канди. Он вернулся в Англию в мае 1911 года, намереваясь остаться там в течение годичного отпуска, но в начале 1912 года ушёл в отставку и в том же году женился на Аделине Вирджинии Стивен (Вирджинии Вулф).

Как пара, Леонард и Вирджиния Вулф приобрели влияние в группе Блумсбери, в которую входили и другие «апостолы». В декабре 1917 года Вулф стал одним из сооснователей Клуба 1917, который встречался на Джеррард-стрит, Сохо.

Литературная деятельность 
После женитьбы Вулф занялся литературным творчеством и в 1913 году опубликовал свой первый роман «Деревня в джунглях» («The Village in the Jungle»), основанный на годах, проведённых на Шри-Ланке. В 1916 году, во время Первой мировой войны, Вулф был признан непригодным для военной службы по медицинским показаниям и занялся политикой и социологией. Он вступил в Лейбористскую партию и Фабианское общество, регулярно писал для журнала «New Statesman». В 1916 году он написал книгу «Международное правительство» («International Government»), в которой предлагал создать международную организацию, чтобы восстановить мир.

Так как его жена страдала от душевной болезни, Вулф посвятил значительную часть своего времени заботе о ней (сам он также страдал от депрессии). В 1917 году Вулфы купили небольшой ручной типографский станок; благодаря ему они основали издательство «Hogarth Press». Их первым проектом стал памфлет, напечатанный и переплетённый вручную. В течение десяти лет «Hogarth Press» стало полноценным издательским домом. Вулф руководил издательством до самой смерти. Психические проблемы Вирджинии продолжались и в 1941 году привели к её самоубийству. После смерти жены Леонард влюбился в замужнюю художницу Трекки Парсонс.

В 1919 году Вулф стал редактором «International Review», также он редактировал международный раздел в «Contemporary Review» (1920—1922). Он был литературным редактором «Nation Athenaeum» (1923—1930), соредактором «The Political Quarterly» (1931—1959) и некоторое время служил секретарём консультативного комитета Лейбористской партии по международным и колониальным вопросам.

В 1960 году Вулф снова посетил Шри-Ланку и был удивлён теплотой приема и тем, что его до сих пор помнят. Вулф принял степень почётного доктора в новом на тот момент Университете Суссекса в 1964 году, а в 1965 стал членом Королевского литературного общества. В 1966 году, однако, он отказался от Ордена Кавалеров Почёта.

Семья 
Одна из девяти сиблингов Леонарда Вулфа, Белла, также стала писательницей.

Смерть 
Вулф умер 14 августа 1969 года; после кремации его прах был захоронен под вязом в саду их с Вирджинией дома в Суссексе. Его бумаги были переданы Университету Суссекса.

Работы 
 The Village in the Jungle — 1913
 The Wise Virgins — 1914
 International Government — 1916
 The Future of Constantinople — 1917
 Cooperation and the Future of Industry — 1918
 Economic Imperialism — 1920
 Empire and Commerce in Africa — 1920
 Socialism and Co-operation — 1921
 Fear and Politics — 1925
 Essays on Literature, History, Politics — 1927
 Hunting the Highbrow — 1927
 Imperialism and Civilization — 1928
 After the Deluge (Principia Politica), 3 vols. — 1931, 1939, 1953
 Quack! Quack! — 1935
 Barbarians At The Gate — 1939
 The War for Peace — 1940
 A Calendar of Consolation — избранное, 1967

Автобиографические работы 
  Published in America as  Also .
  Also  (1977),  (1967).
  Also 
  Published in America as 
 
  Published in America as

Примечания 

Издатели Великобритании
Писатели Великобритании XX века
Мемуаристы Великобритании
Группа Блумсбери
Члены Фабианского общества
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)